La Ripa ima više značenja:
 La Ripa, Firenze
 La Ripa, Reggio Emilia
 La Ripa, Siena